Paraguay i olympiska sommarspelen 2004 bestod av 23 idrottare som blivit uttagna av Paraguays olympiska kommitté.

Fotboll

Herrar

Gruppspel

Slutspel

Friidrott

Herrarnas 100 meter
Diego Ferreira
Omgång 1: 10.50 s (5:a i heat 4, gick inte vidare, 49:a totalt) (Nationellt rekord)

Damernas spjutkastning
Leryn Franco
Kval: 50.37 m (21:a i grupp A, gick inte vidare, 42:a totallt)

Rodd

Herrar

Damer

Simning

Referenser 

2004 i Paraguay
Nationer i olympiska sommarspelen 2004
2004